Уильям Морган
 Морган, Уильям (1545—1604) — англиканский епископ в Уэльсе, автор первого полного перевода Библии на валлийский язык.
 Морган, Уильям де — английский художник-керамист и писатель.
 Морган, Уильям Александр (1928—1961) — американо-кубинский революционер, участник свержения режима Батисты, казнённый режимом Кастро.
 Морган, Уильям Джейсон — американский геофизик.
 Морган, Уильям Джордж (1870—1942) — изобретатель волейбола.
 Морган, Уильям Уилсон (1906—1994) — американский астроном.